Il singolare  dello  Seguros Bolivar Open Cali 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Marcos Daniel era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Alejandro Falla ha battuto in finale Horacio Zeballos 6–3, 6–4.

Teste di serie

  Horacio Zeballos (finale)
  Santiago Giraldo (semifinali)
  Sergio Roitman (secondo turno)
  Brian Dabul (secondo turno)

 Juan Ignacio Chela (semifinali)
 Sebastián Decoud (secondo turno)
 Alejandro Falla (campione)
 Ricardo Hocevar (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Seguros Bolívar Open Cali 2009